Kattan ist der Familienname folgender Personen:

 Assaad Elias Kattan (* 1967), orthodoxer libanesischer Theologe
 Chris Kattan (* 1970), US-amerikanischer Comedian

Siehe auch:
 Katan
 Cattan
 Catan
 Kathan